Mark Johnson (producent) (1945), Amerikaans filmproducent
 Mark Johnson (filosoof) (1949), Amerikaans filosoof
 Mark Johnson (golfer) (1954), Amerikaans golfer
 Mark Johnson (ijshockeyer) (1957), Amerikaans ijshockeyer
 Mark Johnson (muzikant)